Макриан — правители древности:

 Макриан — король алеманов IV века.
 Макриан Старший (умер в 261) — военачальник римского императора Галлиена.
 Макриан Младший (умер в 261) — римский император, сын Макриана Старшего.